A Avenida Almirante Henrique Saboia, popularmente conhecida como Via Expressa, é uma via expressa do município de Fortaleza que atravessa diversos bairros da cidade.

Bairros cortados pela avenida 

 Mucuripe
 Vicente Pinzón
 Varjota
 Papicu
 Aldeota
 Cocó
 Dionísio Torres
 São João do Tauape

Características da avenida 
 2 faixas em cada sentido
 Ciclovia
 6 saídas
 Linhas de ônibus que passam na Via Expressa:
 016 - Cuca Barra / Papicu
 028 - Antônio Bezerra / Papicu
 031 - Borges de Melo 1
 069 - Lagoa / Papicu / Via Expressa
 092 - Antônio Bezerra / Papicu / Praia de Iracema
 098 - Expresso / Antônio Bezerra / Papicu
 814 - Papicu / Castelo Encantado

Referências 

Avenidas de Fortaleza